Denumirea de Dobri Dol se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dobri Dol, un sat în comuna Trekleano, regiunea Kiustendil;
 Dobri Dol, un sat în comuna Lom, regiunea Montana;
 Dobri Dol, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv;
 Dobri Dol, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.